Desa Ketanggungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,09), Jawa Tengah, 
 Desa Ketanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 108,89), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar